Excess Baggage – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Excess Baggage – film del 1920 diretto da Harry Edwards
 Excess Baggage – film del 1926 diretto da Charles Lamont
 Excess Baggage – film del 1928 diretto da James Cruze
 Excess Baggage – film del 1933 diretto da Redd Davis
 Excess Baggage – film del 2013 diretto da D.B. Cheng